Mangelia melantica är en snäckart. Mangelia melantica ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
melantica